2014 Tour je třetí koncertní turné americké zpěvačky Lany Del Rey. Turné se týkalo pouze Severní Ameriky a Evropských festivalů.

Seznam písní 
 Cruel World 
 Cola
 Body Electric
 Blue Jeans
 West Coast
 Born to Die
 Ultraviolence 
 Fucked My Way Up to the Top 
 Old Money 
 Carmen
 Gods & Monsters
 Young and Beautiful
 Million Dollar Man
 Money Power Glory 
 Summertime Sadness
 Ride
 Video Games
 National Anthem

Seznam vystoupení 

Koncertní turné Lany Del Rey
Koncertní turné roku 2014